Marx tér volt több városi köztér neve, többek közt a következőké:

 Makovecz tér, Makó
 Mars tér, Szeged
 III. Béla király tér, Székesfehérvár
 Nyugati tér, Budapest
 Újgyőri főtér, Miskolc